Oldboy
 Oldboy, 2003-as dél-koreai film
 Oldboy, 2013-as amerikai film
Old Boys
 Old Boys, 1978-ban alapított magyar zenekar
 Old Boys, 2010-es kínai rövidfilm
hasonló nevűek
 Newell’s Old Boys, argentin labdarúgócsapat (Rosario)